Ristisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ristisaaret (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Ristisaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Ristisaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar